Callatis poate fi:

 Mangalia, numele orașului în secolul al VI-lea
 Callatis Mangalia, club de fotbal din Mangalia, România
 Liceul Teoretic "Callatis", liceu din Mangalia
 Festivalul Callatis, festival de muzică și cultură din Mangalia 
 Muzeul de Arheologie „Callatis” Mangalia

Vezi și 
 Tomis (dezambiguizare)

Note